Damian Raczkowski – politico polacco
 Krzysztof Raczkowski – batterista polacco
 Paweł Raczkowski – arbitro di calcio polacco